Jonas Emanuel Falk (3 de agosto de 1944 - 26 de dezembro de 2010) foi um ator sueco. O seu irmão Niklas Falk também é ator.

Ligações externas 
 

Atores da Suécia
Mortos em 2010